Osoby o tym nazwisku:
 Jørgen Bøgh – duński polityk, wykładowca
 Kurt Bøgh – duński żużlowiec
 Sabrina Bøgh – duńska żużlowiec